«Проблемы востоковедения» — советское название научного журнала «Восток» в 1959–1961 годах
 «Проблемы востоковедения» — научный журнал Академии наук Республики Башкортостан, Башкирского государственного университета и Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы